Příjmení Khek nosí více významných osobností:

 Josef Khek (1920–???) – český a československý politik
 Lydie Kheková (1958–2018) – česká keramička, textilní umělkyně a krajkářka
 Pavel Khek (více osobností)
 Veronika Khek Kubařová (* 1987) – česká herečka

Externí odkazy